Помор'я — приморська місцевість.
 Помор'я чи Померанія — історичний край Польщі та Німеччини.

 Помор'я (Східна Померанія) — історична область на півночі Польщі.
 Помор'я — історична область на півночі європейської частини Росії.
 Помор'я — інша назва Примор'я.
 Помор'я — земля Української Народної Республіки, що прилягала до Чорного моря.